Пе́тер Ло́рре (; настоящее имя — Ла́дислав (Ла́сло) Лёвеншта́йн, , ; 26 июня 1904, Ружомберок — 23 марта 1964, Лос-Анджелес) — австрийский и американский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист.

Ранние годы 
Родился в городе Ружомбероке в Татрах (ныне — Словакия) в семье служащего местной текстильной фабрики, венгерского еврея Алоиза Лайоша Лёвенштайна (27.1.1877 — 1958), родом из Чёнге, и его жены Эльвиры Фрайшбергер (ок. 1883 — 17.4.1908), местной уроженки.

В 1908 году мать Лорре умерла, и отец женился снова — на её лучшей подруге Мелани Кляйн. В этом браке родились двое детей — Элиза (17.7.1909) и Гуго. По долгу службы отца семья некоторое время жила в румынском городе Браила, где Ладислав посещал частную немецкую школу, а с сентября 1913 года — в Вене. Там Ласло ходил в реальную гимназию. В марте 1915 года отец был призван в армию, и семья переселилась в Мёдлинг близ Вены, чтобы меньше платить за квартиру. Уже в следующем году отец вернулся с Восточного фронта в чине обер-лейтенанта, демобилизованный после тяжелого ранения в лёгкое, и в 1917 году семья вновь поселилась в столице, где отец получил работу на оружейной фабрике Штейр. В том же году было приобретено небольшое имение в Каринтии, где семья проводила часть года (впоследствии эта территория вошла в состав Югославии).

В 1922 году Лорре окончил школу и по желанию отца начал изучать банковское дело. Работал помощником в обменном пункте Англо-Австрийского банка, затем — служащим в венском филиале чешского Живностенского банка, но вскоре спровоцировал своё увольнение. Увлёкшись театром, посещал литературные кафе города, в том числе знаменитое кафе Централь, где собирались литературно-артистические круги. Был принят в труппу театра импровизации Якоба Морено; импровизационный метод позднего основателя «психодрамы» существенно повлиял на его выразительные средства; на протяжении всей своей жизни он серьёзно увлекался психоанализом.

Карьера 
От Морено он получил псевдоним Петер Лорре ещё до того, как Лео Миттлер пригласил его в театр в Бреслау. В 1925—1926 годах он выступал в Цюрихе, в 1926—1928 годах — в Вене. На рубеже 1920-х и 1930-х годов, выступая в «Фольксбюне», участвовал в экспериментах Брехта по созданию «эпического театра» и выработке нового стиля исполнения на Шиффбауэрдамм. Весной 1929 года Бертольт Брехт поручил ему роль Фабиана в пьесе «Сапёры в Ингольштадте» Марилуизы Фляйсер. В 1931 году он сыграл главную роль — Гэли Гэя — в пьесе Брехта «Человек есть человек» («Что тот солдат, что этот»), поставленной автором в Государственном театре; однако «эпическая» манера исполнения не была принята: многим показалось, что Лорре играет просто плохо. Но через несколько месяцев он стал звездой, сыграв свою первую роль в кино — детоубийцу Бекерта в фильме Фрица Ланга «М». Он продолжил работу в театре и снимался в небольших, как правило, комических ролях в кино.

4 марта 1933 года, после прихода нацистов к власти, еврей Лорре покинул Германию — сначала он отправился в Вену, затем в Париж. В 1934 году в Лондоне он сыграл обаятельного злодея в хичкоковском фильме «Человек, который слишком много знал». Как рассказывал Альфред Хичкок в интервью Франсуа Трюффо «на участии Петера Лорре настаивал я. Он снимался у Фрица Ланга в „М“ и в моем фильме должен был сыграть свою первую роль в британском кино. У него острое чувство юмора. Ему дали кличку „ходячий редингот“, потому что он ходил в пальто до пят». Плохо владея английским, он был вынужден зазубрить свой текст на слух. Во время съемок Лорре женился на актрисе Цецилии Львовской (позже Селия Ловски).

В июле 1934 года с контрактом студии «Коламбия» он поехал в Голливуд, где ему пришлось играть злобных и коварных иностранцев. Первым голливудским фильмом Лорре стала картина «Сумасшедшая любовь» (1935) по роману Мориса Ренара «Руки Орлака», где он сыграл безумного учёного д-ра Гоголя, пришившего руки мёртвого убийцы мужу женщины, в которую влюблён. В 1937—1939 годах он сыграл главную роль в восьмисерийном фильме о приключениях японского сыщика и шпиона мистера Мото (параллельно в американских кинотеатрах шёл похожий и более известный сериал о Чарли Чане, прерванный из-за алкоголизма и смерти исполнителя главной роли актера Уорнера Оуленда, и последний неоконченный фильм франшизы перемонтировали в картину с участием Лорре-Мото). Сам актёр не любил эти фильмы, но они приносили доход студии, а у Лорре росло число поклонников.

В 1940 году Лорре снялся в фильме «Ты узнаешь» с коллегами по фильмам ужасов — Белой Лугоши и Борисом Карлоффом.

Петер Лорре пользовался популярностью как характерный персонаж в приключенческих фильмах. Он с успехом играл роли проходимцев: Джоэля Каиро в «Мальтийском Соколе» (1941) и Угартэ в культовом фильме «Касабланка» (1942).

В 1941 году Петер Лорре получил американское гражданство.

После Второй мировой войны кинокарьера Лорре пошла на спад, вследствие чего он переключился на работу в театре и на радио. В 1949 году он вернулся в Европу. В Германии в качестве соавтора сценария, режиссёра и исполнителя главной роли поставил фильм «Потерянный» (1951). Однако фильм, на который он возлагал большие надежды и который дался ему с большим трудом, в прокате успехом не пользовался. Со своей третьей женой Аннемари Бреннинг Лорре вернулся в США, играл в театре, снимался на телевидении и в кинофильмах, где чаще всего использовался его образ «страшилки». В 1954 году сыграл злодея Ле Шифра в телепостановке «Казино Рояль», вместе с Барри Нельсоном, исполнившим роль Джеймса Бонда. В 1957 году сыграл комиссара Бранкова в фильме Шёлковые чулки.

В начале 1960-х он работал с режиссёром Роджером Корманом в нескольких популярных малобюджетных фильмах.

Смерть 
Петер Лорре умер от инсульта в 1964 году. Его тело кремировали, а прах захоронили на голливудском мемориальном кладбище (сейчас оно называется «Голливуд Навечно»). Винсент Прайс зачитал на похоронах надгробную речь.

Избранная фильмография

Примечания

Литература 
 Трюффо Ф. Хичкок / Перевод, фильмография, примечания М. Ямпольского и Н. Цыркун. — М.: Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры, 1996. — 224 с.
 Мусский И. А. 100 великих зарубежных фильмов. — Москва: Вече, 2008. — 480 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-9533-2750-3.

Ссылки 
 Ксения Косенкова. Петер Лорре против «Петера Лорре» («Синематека») 

Актёры фильмов нуар
Умершие от инсульта
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Иммигрировавшие в США из Венгрии
Киноактёры Венгрии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии